10-й национальный чемпионат Белоруссии по футболу 2000 года был разыгран с 15 апреля по 4 ноября. Победителем стала Мозырская «Славия».

Участники

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
Клубы, вышедшие в Высшую лигу из Первой лиги:
 «Коммунальник (Слоним)» (1-е место в Первой лиге сезона 1999)
 «Ведрич-97 (Речица)» (2-е место в Первой лиге сезона 1999)

Клубы, покинувшие Высшую лигу по итогам сезона 1999:
 «Свислочь-Кровля (Осиповичи)»
 «Молодечно»

Итоговая таблица

Результаты матчей

Статистика 
 Самый посещаемый клуб — «Славия-Мозырь» (средний показатель — 4112 зрителей).
 Самый низко посещаемый клуб — «Торпедо-Кадино» (средний показатель — 1893 зрителей).
 На счету хозяев 113 выигрышей (59,8 %), гостей — 76 (40,2 %).
 Самые успешные клубы в домашних матчах — «Славия-Мозырь» и БАТЭ (по 40 очков из 45).
 Самый успешный клуб в выездных матчах — «Славия-Мозырь» (34 очка из 45).
 Самый популярный счёт — 1:0 (45 матчей).
 Наибольшее количество крупных побед — «Славия-Мозырь» (9).
 Наибольшее количество крупных поражений — «Лида» (10).
 185 футболистов забили как минимум один мяч.
 Зафиксировано 19 хет-триков и 59 дублей.
 Реализовано 53 пенальти из 67 назначенных (79,1 %).
 Самая крупная победа — 8:0 (матчи «Неман-Белкард» — «Коммунальник» и БАТЭ — «Нафтан-Девон»).
 Самый крупный счёт — 3:6 (матч «Белшина» — «Славия-Мозырь») и 2:7 (матч «Торпедо-Кадино» — «Гомель»).

Лучшие бомбардиры

Гол+пас

Символические команды 
 Команда А
Синицын — Рогожкин, Саматов, Кривонос — Шутов, Геращенко, Скрипченко, Ковальчук, Лисовский — Кутузов, Василюк
 Команда Б
Мартешкин — Белоусов, Челядинский, Храпковский, Первушин — Володенков, Лихтарович, Карсаков, Таращик — Стрипейкис, Давыдов

Примечания

См. также 
 Первая лига Белоруссии по футболу 2000
 Вторая лига Белоруссии по футболу 2000
 Кубок Белоруссии по футболу 1999/2000
 Кубок Белоруссии по футболу 2000/2001

Ссылки 
 На klisf.info
 На www.rsssf.com
 Статистика на teams.by

Чемпионат Белоруссии по футболу
Футбол в Европе в 2000 году
Спорт в Белоруссии в 2000 году